Crkvine est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Crkvine, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
en Serbie
Crkvine, un col
 Crkvine, un village situé dans la municipalité de Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 Crkvine, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.